Fadejewo () ist ein russischer Ortsname:

 Fadejewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Schunwillen, 1938 bis 1946 Argenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Fadejewo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Fadejewo (Kostroma, Soligalitsch), Dorf im Rajon Soligalitsch, Oblast Kostroma
 Fadejewo (Kostroma, Sudislawl), Dorf im Rajon Sudislawl, Oblast Kostroma
 Fadejewo (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Fadejewo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Fadejewo (Nischni Nowgorod, Schachunja), Dorf im Rajon Schachunja, Oblast Nischni Nowgorod
 Fadejewo (Nischni Nowgorod, Tonschajewo), Dorf im Rajon Tonschajewo, Oblast Nischni Nowgorod
 Fadejewo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch

 Fadejew (Familienname)
 Faddejew (Familienname)